Und keiner weint mir nach ist der Titel folgender Werke:

 Und keiner weint mir nach (Roman), Roman von Siegfried Sommer (1953)
 Und keiner weint mir nach (Film), Film von Joseph Vilsmaier (1996)